Азиатская бескоготная выдра, или восточная бескоготная выдра () — хищное млекопитающее семейства куньих. Самый маленький вид выдр. Отличается короткими когтями, которые не выходят за пределы подушечек пальцев.

Выдра обитает в Южной и Юго-Восточной Азии, она обитает в пресноводных водоемах и мангровых болотах. Они питаются моллюсками, крабами и другими водными животными.

Бескоготная выдра занесена в Красный список МСОП как уязвимый вид.

Классификация 
Lutra cinerea — научное название , предложенное Иоганном Карлом Вильгельмом Иллигером в 1815 году для выдры, найденной в Батавии.

Филогения 
Результаты анализа , опубликованные в 1998 году, показали, что вид следует отнести к роду Aonyx. Последующие молекулярные исследования показали, что азиатская бескоготная выдра более близка к гладкошёрстной выдре (Lutrogale perspicillata), чем к представителям рода Aonyx. Некоторые исследователи предлагали выделить вид в монотипический род Amblonyx. Однако в опубликованной в 2022 году работе по  выдр утверждается, что выделение родов Aonyx, Amblonyx и Lutrogale избыточно и что их следует синонимизировать с родом Lutra. Такая классификация была принята Американским обществом маммалогов (ASM Mammal Diversity Database).

Приведённая ниже кладограмма отображает результаты молекулярно-генетического анализа де Ферран и соавторов (2022):

В Сингапуре произошла гибридизация самок азиатской бескоготной выдры с самцами гладкошерстной выдры . Полученное потомство и их потомки объединились с популяцией гладкошерстных выдр, но сохранили гены бескоготных выдр. Сегодня в Сингапуре обитает не менее 60 гибридных выдр.

Описание 

У азиатской бескоготной выдры тёмно-коричневый мех с рыжим оттенком на спине и более светлым оттенком снизу. Бока шеи и головы коричневые, щеки, верхняя губа, подбородок и горло светлее.

Череп короткий с маленькими ушами, поставленными на одном уровне с глазами, глаза небольшие. Мочка носа закруглена сверху.

Лапы узкие с короткими пальцами, перепончатые, подушечки овальной формы, когти короткие, почти стоячие, у некоторых отсутствуют. Хвост толстый и мускулистый, сужается к концу.

Азиатская бескоготная выдра является самым маленьким видом выдр. Длина тела без учета хвоста 47-61 см, длина хвоста 26-35 см. Длина головы 8,4-9,4 см. Взрослые выдры  имеют вес 2,7-3,5 кг.

Распространение и среда обитания 

Ареал бескоготоной выдры простирается от Индии до Юго-Восточной Азии и включает Острова Суматра, Ява, Борнео и Палаван. Вид обитает в пресноводных водах: болотах, реках, рисовые поля, а также в эстуариях, прибрежных лагунах.

В Индии вид встречается в Западной Бенгалии, Ассаме, Аруначал-Прадеше, а также в прибрежных районах штата Одиша. В штате Карантака бескоготная выдра живет в неглубоких горных речках на высоте до 2000 метров.

На западе острова Ява вид населяет районы вдоль ирригационных каналов, прудов и рисовых полей, а также в мангровых зарослях.

Поведение 

Азиатская выдра в основном активна в темное время суток. Выдры живут группами до 15 особей, члены группы общаются между собой различными звуками: криками, визгами и другими.

Выдры отлично плавают, на поверхности они гребут передними и задними конечностями, под водой выдры передвигаются с помощью волнообразными движениями тела и хвоста. Выдры плавают со скоростью 0,7-1,2 м/с.

Диета 
В основе рациона бескоготной выдры лежат крабы и илистые прыгуны. Рацион может изменяться в зависимости от сезона. Выдры также могут питаться лягушками, насекомыми, крысами и другими мелкими животными.

Размножение 

В неволе азиатские бескоготные выдры моногамны. Эстральный цикл у самок длится 28-30 дней, а течка 1-13 дней. Спаривание происходит в воде. Беременность длится 62-86, за 2 недели до родов самка и самец начинают обустраивать гнездо. В помете рождается 1-7 щенков, весом 45,6-62,5 граммов и достигают 410-988 грамм к 60 дням, они рождают слепыми и открывают глаза только на пятой неделе. Щенки выходят из укрытия в 10 недель, в 3 месяца они уже способны плавать на мелководье. К 4-5 месяцам выдры становятся полностью самостоятельными. Интервал между родами не менее 8 месяцев.

Угрозы 
Наибольшей угрозой для бескоготной выдры является браконьерство из-за меха, а также потеря места обитания. В Индии выдры страдают из-за вырубки леса, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения воды.

Азиатская бескоготная выдра является самым популярным видом выдр для незаконной торговли домашними животными в Азии. В период с 2016 по 2017 год 280 торговцев из Индонезии, Таиланда, Малайзии и Вьетнама выставили на продажу не менее 711 выдр. В период с декабря 2015 года по октябрь 2018 года 49 бескоготных выдр были конфискованы у торговцев дикой природой в Таиланде, Вьетнаме и Японии. 35 из них предназначались для продажи в Японии.

Сохранение 

Азиатская бескоготная выдра внесена в Приложение II СИТЕС и находится под защитой почти всех стран, где обитает. С августа 2019 года вид включен в Приложение I СИТЕС.

Содержание в неволе 
В 1983 году Ассоциация зоопарков и аквариумов (Association of Zoos and Aquariums) разработала план содержания азиатской бескоготной выдры в неволе.

В зоопарке Базеля выдр содержат вместе с индийскими носорогами.

Примечания 

Животные, описанные в 1815 году
Выдры
Млекопитающие Азии
Роды млекопитающих